Городско́е поселе́ние город Лаишево — муниципальное образование в Лаишевском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — город Лаишево.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 28-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Лаишевский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Лаишевского района
Городские поселения Татарстана